Ті́лло:

 Тілло Адольф Андрійович (1846—1918) — член Імператорського Російського географічного товариства, меценат.
 Тілло Едуард Іванович (1820—1893) — інженер-генерал.
 Тілло Марія Семенівна (1977, Коростишів — 2006) — українська поетеса, кандидат філологічних наук.
 Тілло Олексій Андрійович (1839, Київська губернія — 1900, Санкт-Петербург) — російський географ, картограф, геодезист.